Чемпионат Европы по спидвею среди юношей проводится в трёх дисциплинах:  80сс, 125сс и 250сс. Организатор – FIM-Europe (Европейское отделение Международной мотоциклетной федерации).  Соревнования входят в общий цикл трековых соревнований FIM..

Возрастные ограничения участников
Спидвей 80сс  – от 12 до 16 лет.
Спидвей 125сс – от 10 до 16 лет.

Победители

Чемпионат Европы по спидвею среди юношей (80сс)

Медальный зачёт

Чемпионат Европы по спидвею среди юношей (125 сс) 
По 2013 г. проводился на травяных треках.

Медальный зачёт

Чемпионат Европы по спидвею среди юношей (250 сс)

Медальный зачёт

Парный чемпионат Европы по спидвею среди юношей (250 сс)

Медальный зачёт

Примечания

Соревнования по спидвею